In varie località italiane si svolgono in maggio manifestazioni folkloristiche e religiose legate alla santa croce di Gesù. 

Per conoscere la tradizione generale vedi la voce Santa Croce (festa).

Feste paesane
Festa di santa Croce o "sagra del Tataratà" a Casteltermini, Agrigento
Festa di santa Croce di Carzano, Monte Isola, Brescia